

Patronyme 

 , dont :
 Boniface de Canossa (v. 985 - ), marquis de Canossa (1015-1052) et de Toscane (1027-1052) sous le nom de Boniface III de Toscane ;
 Boniface IV Frédéric de Canossa (v. 1040-1055), fut marquis de Canossa et de Toscane de 1052 à 1055 sous le nom de Boniface IV de Toscane ;
 Mathilde de Toscane, dite aussi Mathilde de Briey ou de Canossa, (v. 1046 - ).
 Luigi di Canossa ( - Vérone †  dans la même ville), cardinal italien du .
 Madeleine de Canossa ( - Vérone † ), religieuse italienne, fondatrice des Filles de la charité canossienne, considérée comme une sainte par l'Église catholique.
 Paolo Canossa, dit Paolo Paradisi ou Paul Paradis (Venise, vers la fin du  - Paris, 1549), hébraïsant d'origine italienne, professeur au Collège royal.

Toponymes 

 Canossa est une commune italienne dans la province de Reggio d'Émilie  en Émilie-Romagne ;
 Canosa di Puglia, ou Canossa-di-Puglia, ville italienne située dans la province de Barletta-Andria-Trani dans les Pouilles, en Italie méridionale ;
 Canossa est l'ancien nom de Trsteno, république de Raguse, actuellement Croatie.

Viticulture 

 Le Colli di Scandiano e di Canossa, vignoble de la région Émilie-Romagne doté d'une appellation DOC depuis le  ;

Histoire 

 La pénitence de Canossa, événement historique au cours duquel Henri IV du Saint-Empire vint s'agenouiller devant le pape Grégoire VII afin que ce dernier lève l'excommunication prononcée contre l'empereur germanique.